Bob Wood peut désigner:
  (1865-1943), joueur de baseball américain ;
 Bob Wood (1917-1966), auteur de comics américain ;
  (1921-2014), joueur de basket-ball américain ;
  (1930-2007), joueur de hockey sur glace canadien ;
  (né en 1940), homme politique fédéral canadien ;
 Bob Wood (né en 1949), homme politique provincial ontarien.

Voir aussi 
  (né en 1947), homme politique australien